Дмитрий Алексеевич Троицкий: Троицкий, Дмитрий Алексеевич (в монашестве Даниил; 1887—1934) — епископ Православной российской церкви; архиепископ Брянский.
 Троицкий, Дмитрий Алексеевич (род. 1971) — кинематографист, режиссёр, художник, генеральный директор телеканала «Перец».